Escuinapa (stad), stad in Mexico
 Escuinapa (gemeente), gemeente in Mexico